Gorup ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Gabriel Gorup (~1596–1677), Titularbischof und Großpropst von Raab

Siehe auch:
 Gorup-Besánez